Катри́н Кра́ббе (; в замужестве Катрин Краббе-Циммерманн; род. 1969) — германская легкоатлетка, спринтер, двукратная чемпионка мира 1991 года (100 м, 200 м), трёхкратная чемпионка Европы 1990 года (100 м, 200 м, эстафета 4×100 м).

Биография 
Родилась 22 ноября 1969 года в восточногерманском городе Нойбранденбурге (ныне в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания).

Спортивная карьера 
В возрасте 12 лет Катрин Краббе вступила в легкоатлетический клуб СК «Нойбранденбург» (), где её отец играл в футбол, а затем работал тренером. Под руководством тренера Томаса Шпрингштайна (Thomas Springstein) Катрин вскоре проявила незаурядный спортивный талант. В 1985 году на детской спартакиаде она заняла второе место на дистанции 100 метров и третье на 200 метров. В 16 лет на чемпионате мира среди юниоров в Афинах она завоевала бронзу в беге на 200 метров, а через два года на чемпионате мира среди юниоров в Садбери — золото на дистанции 200 метров и серебро на стометровке. В том же году на международном спортивном фестивале в Берлине она установлиа личный рекорд 10,89 с и вошла в олимпийскую сборную ГДР. На Олимпийских играх в Сеуле она дошла до полуфинала на дистанции 200 метров, где с результатом 22,59 с заняла шестое место и не прошла в финал.

Первую победу на международных соревнованиях Катрин Краббе одержала на чемпионате Европы 1990 года в Сплите, где выиграла сразу три золотых медали (100 м, 200 м и 4×100 м). В 1991 году она стала чемпионкой мира на обеих дистанциях короткого спринта, опередив своих основных соперниц Гвен Торренс и Мерлин Отти, и завоевала бронзу в составе сборной Германии в эстафете 4×100 м. В 1990—1991 годах она объявлена спортсменкой года в Германии.

Допинг-скандал 
В 1992 году в ЮАР, где Катрин проходила подготовку к Олимпийским играм в Барселоне, приехала комиссия германского допинг-контроля. Допинг-тест не дал результата, однако была обнаружена подмена образца мочи Катрин Краббе и её подруги по команде Грит Броер, поскольку предоставленный для анализа образец принадлежал беременной женщине. Повторный анализ дал положительный результат на кленбутерол. Этот реагент, входящий в состав противоастматических средств, не являлся на тот момент запрещенным препаратом, однако германская федерация лёгкой атлетики приняла решение о дисквалификации Катрин Краббе за неспортивное поведение на 1 год, а ИААФ продлила срок дисквалификации ещё на 2 года, до 1995 года.

В отличие от Грит Броер, Катрин Краббе подала апелляцию, и в 1996 году Апелляционный суд в Мюнхене обязал ИААФ выплатить ей компенсацию в размере 1,2 млн немецких марок. Получив компенсацию, она не заплатила подоходный налог и была вместе с мужем приговорена к 10 месяцам лишения свободы условно.

Дисквалификация не позволила Катрин принять участие в Олимпиаде 1992 года и фактически положила конец её спортивной карьере. После окончания дисквалификации Катрин пыталась вернуться в большой спорт, но неудачно.

Личная жизнь 
Катрин живёт в Нойбранденбурге, состоит в браке с вице-чемпионом мира по гребле юристом Михаэлем Циммерманом, является матерью двоих сыновей.

Работала в спортивном магазине, который открыла вместе со своим бывшим женихом, участником Олимпийских игр гребцом-каноистом Торстеном Кренцем. После банкротства магазина работает в службе поддержки клиентов автосалона.

Соревнования

Результаты 
Лучшие результаты по годам

60 метров 
Все результаты 7,20 и лучше на дистанции 60 метров

100 метров 
Все результаты лучше 11,10 с на дистанции 100 метров

200 метров 
Все результаты лучше 22,60 с на дистанции 200 метров

Примечания

Ссылки 
 RunnersWeb.com article
 Sports Illustrated article

 
 «Prominente Dopingfälle: Star, Skandal — und dann?», Spiegel online ohne Datum.
 Lothar Michaelis: Der Fall Katrin Krabbe. Berlin 1992, ISBN 3-928999-03-6
 «Steuerschulden — Katrin Krabbe ist pleite», B.Z. online vom 20. Februar 2009.
 Kathrin Zeilmann: «Die Sprinterin im Autohaus — Katrin Krabbe zum 40.», Focus online vom 22. November 2009.

Родившиеся в Нойбранденбурге
Бегуны на короткие дистанции Германии
Легкоатлеты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1988 года
Чемпионы мира по лёгкой атлетике